Михаил Макеев:
 Макеев, Михаил Владимирович (1873—1925) — русский военачальник, генерал-майор.
 Макеев, Михаил Кириллович (1896—1979) — советский партийный деятель, председатель Астраханского райисполкома и горисполкома.
 Макеев, Михаил Петрович (1840—1906) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Макеев, Михаил Сергеевич (род. 1969) — российский литературовед, профессор МГУ.